NME steht als Abkürzung für:
 Network side Meta-signalling Endpoint
 Nixdorf Mikroprozessor Entwicklung
 Flughafen Nightmute, Bethel Census Area, Alaska, nach dem IATA-Flughafencode
 New Musical Express, eine wöchentlich erscheinende englische Musikzeitschrift
 Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn, eine Privatbahn (Güterverkehr) im Süden Berlins
 Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn, eine Bahnstrecke im Osten Brandenburgs
 Neu-Wert-Meldeeinheit, zur Alarmierung von Meldungen mit Leuchtmelder und Hupe
 Nürnberger Modelleisenbahnen, Modellbahnhersteller
 Mellrichstadt Bahnhof nach DS 100

Abkürzung